Fellpflege bezeichnet in der Verhaltensbiologie

 im Allgemeinen die Reinigung der eigenen Körperoberfläche, siehe Komfortverhalten
 im Besonderen die wechselseitige Reinigung der Körperoberfläche, siehe Soziale Körperpflege

Siehe auch:

 Grooming
 Körperpflege
 Pelzreinigung